Le Grand combat est la quarante-cinquième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Rosy. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au . Elle comporte quarante-deux planches, soit deux de moins que les autres histoires longues de la série.

Résumé  
Choc a créé une machine qui plonge les dormeurs dans des cauchemars : après quelques nuits de terreur, les responsables de l'État n'osent plus lui résister. Mais le président lui-même mandate secrètement Tif et Tondu pour contrer Choc. Contactés par un lama tibétain, qui leur révèle que Choc a volé la science du contrôle des rêves au Tibet, Tif et Tondu mènent leur enquête, qui se déroule tantôt dans la réalité tantôt dans le rêve. Sur le conseil du lama, Tif se laisse tomber sous l'emprise de Choc, tandis que Tondu tente de détruire la machine.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Choc
 Maître Tsampa, le lama
 Le président, un libraire, des gardes

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
 

Album de bande dessinée sorti en 1968
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1967